Elin Julia Dufvenius Wollter, född Dufvenius den 8 oktober 1975 i Vasa församling i Göteborg, är en svensk skådespelerska.

Biografi 
Dufvenius är uppvuxen i Göteborg, bland annat i kollektivboende. Modern Lena Dufvenius var producent vid bland annat Nationalteatern och för tv-produktioner, varför  teaterlivet, däribland det omtalade Tältprojektet, var en del av uppväxtmiljön. Som barn medverkade hon i tv-produktioner, inklusive en större roll i Sveriges Televisions serie Den andra våren (1989). Berättelsen av Eino Hanski spelades delvis in i Sovjetunionen, där flera medverkande omkom i en hotellbrand. 

Hon utbildade sig vid Teaterhögskolan i Göteborg 1996–1999 och gjorde praktik i två uppsättningar på Stockholms stadsteater 1998; urpremiären av Maria Bloms Rabarbers och sverigepremiären av Jon Fosses Namnet. Hon fick sitt första barn med Christopher Wollter strax efter examen; de gifte sig 2005. 

Dufvenius slog igenom i SVT-serien Glappet (1997) och har senare medverkat i tv-serierna Häxdansen (2008), Gynekologen i Askim (2011) och Mammor (2016). Direkt efter examen fick hon en mindre roll i Ingmar Bergmans uppsättning av Schillers Maria Stuart (2000) på Dramaten. Det ledde till den specialskrivna rollen som Karin i Bergmans sista tv-film Saraband (2003). På Dramaten har hon spelat i ett flertal uppsättningar med regissörer som Christian Tomner, Hilda Hellwig, Stefan Larsson och John Caird, bland annat Regan i Shakespeares Kung Lear (2003), titelrollen i dramatiseringen Jane Eyre (2009) och Nora i Ibsens Ett dockhem (2012). 

Hösten 2015 medverkade hon i samband med den europeiska flyktingkrisen i den internationella temaproduktionen Den försvunna ringen på Deutsches Theater i Berlin med skådespelare från flera europeiska länder. Produktionen utgick från ett tema ur Gotthold Ephraim Lessings på sin tid förbjudna pjäs om religiös tolerans och samexistens Nathan den vise. Det hela samproducerades av flera europeiska nationalscener.

Tillsammans med Anja Lundqvist har hon Anjas och Julias Podcast.

Filmografi (i urval) 

1989 – Den andra våren (TV-serie)
1989 (svensk version från 2007) – Kikis expressbud (svensk röst)

1997 – Glappet (TV-serie)
2003 – Saraband
2005 – Den utvalde
2006 – Göta kanal 2 – kanalkampen
2007 – Arn – Tempelriddaren
 (röst till prinsessan Irina)
2008 – Häxdansen
2011 – Gynekologen i Askim
2012 – Sune i Grekland
2013 – Molanders (TV-serie)

2016 – Mammor (TV serie)
2017 - Saknad

Teater

Roller (ej komplett)

Ljudboksinläsningar

Priser och utmärkelser 
2001 – Dramatens Lars Löfgren-stipendium (10 000 kronor)
2003 – Dramatens Margareta Krook-stipendium (30 000 kronor)
2004 – Dramatens Flitstipendium för flest antal föreställningar på ett år.
2005 – Dramatens Gösta Prüzelius-stipendium (10 000 kronor) 
2008 – Svenska Akademiens Carl Åkermarks stipendium (50 000 kronor)
2013 – Dramatens Oscar Lindgrens stipendium (40 000 kronor)

Referenser

Noter

Allmänna
PMJ Artistgruppen, agentur | Julia Dufvenius

Externa länkar 

 

Svenska skådespelare
Kvinnor
Födda 1975
Levande personer
Skådespelare från Göteborg
Deltagare i Stjärnorna på slottet